Shion est un terme japonais. Il peut désigner :

 Shion, un personnage de Saint Seiya, manga de Masami Kurumada ;
 Shion, l’un des personnages-clés de Naruto Shippuden : Un funeste présage, la prêtresse du pays du démon ;
 Shion, un des nombreux Vocaloid de Miku Hatsune ;
 Shion, personnage de Higurashi no naku koro ni, sœur cadette et jumelle de Sonozaki Mion ;
 Shion, album du groupe de rock japonais Mucc, sorti en 2008 ;
 Shion, personnage du Light novel No.6.